ПВС — аббревиатура:
 Противовоспалительные средства.
 Поливиниловый спирт.
 Паспортно-визовая служба.
 Продовольственно-вещевой склад.
 Пункты восстановительных средств